Il doppio del torneo di tennis Monte Carlo Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mark Edmondson e Sherwood Stewart che hanno battuto in finale Jan Gunnarsson e Mats Wilander 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (campioni)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (primo turno)

 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monte Carlo Open 1984